José María García peut désigner :

 José María García Lahiguera (1903-1989), prêtre catholique espagnol ;
 José María García Pérez (1944-), journaliste sportif espagnol ;
 José María García Aranda (1956-), arbitre espagnol de football ;
 José Maria García Lafuente (1971-), footballeur espagnol ;
 José María Guijarro García (1975-), homme politique espagnol.

Voir aussi